Die First Division 1964/65 war die 26. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. November 1964 und endete am 30. Mai 1965. Ein Jahr zuvor war die Meisterschaft Ende Dezember 1963 aufgrund der politischen Situation abgebrochen worden.

Meister wurde APOEL Nikosia.

Modus 
Elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info

1964
Fußballsaison 1964/65